Kitaakita (stad), een stad in de Japanse prefectuur Akita
 Kitaakita (district), een district in de Japanse prefectuur Akita